A 20.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 12 de maio a 15 de maio de 1966 com um percurso de 806 km dividido em 5 etapas, com início em Genebra, e final em Lausana.

O vencedor foi o italiano Gianni Motta, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,6 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1966
1966 na Suíça
1966 no ciclismo